Ludovico Baltasar Buschle (São Bento do Sul,  – Joinville, ) foi um político e empresário brasileiro.

Foi prefeito municipal de Joinville, entre 1958 e 1961.

Ver também
Lista de prefeitos de Joinville

Prefeitos de Joinville
Naturais de São Bento do Sul